Corrientes (ciutat), capital de la província argentina de Província de Corrientes
 Corrientes o riu Corriente, petit riu de la conca del Paraná
 Club Atlético Huracán Corrientes, club de futbol argentí de la ciutat de Corrientes
 Diego Corrientes Mateos (Utrera, 1757 - Sevilla, 1781), bandoler andalús
 Província de Corrientes, província del nord-est de l'Argentina, a la regió de la Mesopotamia